Tractat de Badajoz (1267), signat entre el Regne de Portugal i la Corona de Castella per definir les fronteres entre ambdós estats.
 Tractat de Badajoz (1801), signat entre Espanya i Portugal i que posà fi a la Guerra de les Taronges.